

Codici 
 BXL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blue Lagoon (Figi)

Sport
 BXL  – campionato di hockey su ghiaccio bielorusso